Вя́зовка — село в Черноярском районе Астраханской области, административный центр Вязовского сельсовета.

География 
Село находится на правом берегу реки Волги.

История 
Основано в 1739 году. На краю юго-восточной части кручи Сухой Вязовки возвышалось небольшое деревянное здание – это была почтовая станция, станционным смотрителем был Райков, он то и стал первым жителем Вязовской кручи. Дикость природы и степь привлекали сюда крепостных крестьян, бежавших с Украины, Подмосковья, Воронежской губернии и Тамбовщины. Среднюю часть села образовали выходцы из Харьковской губернии и Днепропетровска. Южная часть – Москва – построена переселенцами из Московской губернии. В 1844 году открылся молитвенный дом Иоанна Богослова. В 1846 году был заложен храм.

В 1934 году храм разрушили и на этом месте из леса храма построили школу, во главе которой стал Лаззев Леонтий Сергеевич. Работала с 1936 по 1989 год. После революции был образован первый колхоз «Красная Вязовка». В 1929 году были образованы три колхоза - «Партизан», «Большевик» и «Коммунар». В 1950 году все колхозы объединили в один – колхоз им. Молотова. В 1956 году колхоз переименован в «Красное Знамя».

На текущий момент количество дворов в селе 381.

Экономика 
Основным занятием населения является сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля.

Учреждения села 
 Администрация
 Сбербанк России
 Сельское отделение почтовой связи
 МБОУ СОШ с.Вязовка
 Муниципальное Учреждение Культуры «Вязовский Культурно-досуговый центр»
 Библиотека
 ФАП
 магазины розничной торговли
 АЗС
 администрация МО «Вязовский сельсовет»
 ООО «Теплосоюз»

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Черноярского района